René Grandjean ist der Name folgender Personen:

* René Grandjean (Fußballspieler) (1872–??), französischer Fußballspieler
 René Grandjean (Flugpionier) (1884–1963), Schweizer Flugzeugkonstrukteur und Pilot